Hörth ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hörth (1850–1890), deutscher Architekt
 Otto Hörth (1842–1935), deutscher Journalist, Publizist und Schriftsteller